Эдмонстон (, ) — топоним и фамилия.

Топоним 
  — город в округе Принс-Джорджес штата Мэриленд (США).

Фамилия 
  (1717—1807) — шотландский политик, член Палаты общин Великобритании от Дамбартоншира (1761—1780, 1790—1796) и Эр-Барс (1780—1790), герольдмейстер Палаты лордов (1763—1765), отец Чарльза и Нила Эдмонстонов.
  (1813—1864) — британский государственный деятель, лейтенант-губернатор Северо-Западных провинций (1859—1863), сын Нила Эдмонстона.
  (род. 1980) — британский джазовый пианист, руководитель направления джаза Гилдхоллской школы музыки и театра (с 2016), руководитель джазового коллектива Национального молодёжного оркестра Шотландии (с 2006).
  (1765—1841) — британский государственный деятель, главный секретарь правительства Индии (1809—1812), член Верховного совета Бенгалии (1812—1818), директор Британской Ост-Индской компании (1820—1822, 1824—1827, 1829—1832, 1834—1837, 1839—1841), член Лондонского королевского общества (с 1826), сын Арчибальда Эдмонстона, отец Джорджа Фредерика Эдмонстона.
  (1794—1834) — британский художник, чьи работы входят в коллекцию Музея Виктории и Альберта; почётный член Королевской шотландской академии (с 1829).
  (1810—1888) — британский военный и политический деятель, командующий станцией Западного берега Африки (1860—1862), адмирал ВМФ Великобритании (с 1880), член Палаты общин от Стерлингшира (1874—1880), сын Чарльза Эдмонстона.
  (Луи-Филлип Эдмонстон; р. 1944) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1990—1993).
  (1764—1821) — шотландский политик, член Палаты общин Великобритании от Дамбартоншира (1806—1807) и Стерлингшира (1812—1821), сын Арчибальда Эдмонстона, отец Уильяма Эдмонстона.

См. также